pode se referir a:

 Imperatriz Shoshi, também conhecida como Akiko, uma imperatiz japonesa que viveu entre os anos 988 e 1074
 Akiko Wakabayashi, atriz japonesa nascida em 1941
 Akiko (filme), um filme italiano de 1961 protagonizado pela atriz
 Akiko de Mikasa, princesa japonesa nascida em 1981
 Akiko (revista em quadrinhos), uma revista em quadrinhos publicada entre 1995 e 2004 e produzida por Mark Crilley